Герб Гремячинского района — официальный символ Гремячинского района Пермского края Российской Федерации.

Ныне действующий герб Гремячинского района утверждён решением Земского Собрания Гремячинского муниципального района от 22 февраля 2007 года № 317 «Об учреждении герба Гремячинского муниципального района» и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного № 3087.

Геральдическое описание герба

Символика 
 кирка и топор символизируют, что на территории Гремячинского района в начале 1940-х годов осваивалось Гремячинское угольное месторождение и основным орудием труда шахтёров в то время были кирки и лопаты;
 зелёное поле символизирует развитие лесной промышленности на территории района.

История 
Решением Гремячинской городской Думы от 30 августа 2002 года № 186 «О гербе города Гремячинска», был утверждён герб города Гремячинска, который согласно решению Земского Собрания Гремячинского муниципального района от 27 января 2006 года № 123 «Об использовании герба города Гремячинска» использовался администрациями Гремячинского района, Гремячинского городского, Юбилейнинского, Шумихинского и Усьвинского сельского поселений в качестве символики при изготовлении печатей и бланков органов муниципальных образований до принятия собственной символики.

См. также 
 Герб Гремячинска
 Флаг Гремячинского района

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Гербы Пермского края
Гербы районов России
Гербы, содержащие горную эмблему